Haumea – bogini płodności i porodu w mitologii hawajskiej
 (136108) Haumea – planeta karłowata w Pasie Kuipera